Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2005/2006 стал 23-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 18 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем регулярного чемпионата и плей-офф стал клуб «Уникаха».

Регламент 
18 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Матчи плей-офф игрались до трёх побед: четвертьфиналы по системе 1-1-1-1-1, полуфиналы и финал — по системе 2-2-1.

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Результаты игр

Плей-офф

Персональные награды 
 Самым ценным игроком чемпионата был признан Хуан Карлос Наварро из «Барселоны».
 Открытием чемпионата был назван игрок «Эстудиантеса» .

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте АБК лиги 

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2005 год в баскетболе
2006 год в баскетболе